Bismarck-Bohlen ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor von Bismarck-Bohlen (1790–1873), preußischer Generalleutnant